Katarzyna est un prénom féminin polonais, équivalent de Catherine. Son diminutif est Kasia.

Personnalités 
 Katarzyna Gniewkowska (°1962), actrice polonaise
 Katarzyna Jagiellonka (1526–1583), princesse polonaise et reine de Suède
 Katarzyna Kobro (1898-1951), femme sculpteur polonaise
 Katarzyna Kowalska (°1973), chanteuse polonaise
 Katarzyna Ostrogska (1602-1642), noble polonaise
 Katarzyna Sobieska (1643-1694), noble de la famille royale des Sobieski

Toponymes 
 Katarzyna, village dans la voïvodie de Grande-Pologne.

Katarzyna
Prénom féminin